Курляндія:

 Курляндія — історичний регіон в Латвії. Латиською — «Курземе».
 Курляндія — інша назва Курляндського півострова.
 Курляндія — скорочена назва герцогства Курляндії і Семигалії.
 Курляндія — скорочена назва Курляндської губернії.
 Курляндія — група армій Німеччини в Другій світовій війні.
 Курляндія — піхотна дивізія Вермахту в Другій світовій війні.
 Курляндське єпископство